Mordbach ist ein Gewässername:

 Mordbach (Eppenbrunner Bach), rechter Zufluss des Eppenbrunner Bachs (zur Trualbe) in Eppenbrunn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Mordbach (Gregnitz), rechter Zufluss der Gregnitz bei Fuhrmannsreuth, Gemeinde Brand, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Mordbach (Kleine Dhron), linker Zufluss der Kleinen Dhron in Büdlicherbrück, Ortsgemeinde Büdlich, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Kleiner Mordbach, rechter Zufluss des Mordbach (Eppenbrunner Bach) am Ortsanfang von Eppenbrunn
 Mordbach (Große Pyra), linker Zufluss der Großen Pyra vor Sachsengrund, Gemeinde Muldenhammer, Vogtlandkreis, Sachsen
 Mordbach (Welschbilligerbach), rechter Zufluss des Welschbilligerbachs bei Träg, Ortsgemeinde Welschbillig, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Morbach (Begriffsklärung)
 Mordach
 Mordgraben
 Morsbach (Begriffsklärung)